

Animais
 Macuco - uma espécie de ave

Localidades

 Macuco (Rio de Janeiro) - município no estado brasileiro do Rio de Janeiro
 Macuco (Timóteo) - bairro de Timóteo, no estado brasileiro de Minas Gerais
 Macucos (Getulina) - distrito de Getulina, no estado brasileiro de São Paulo
 Macuco (Santos) - bairro de Santos, no estado brasileiro de São Paulo
 Macuco - antigo nome do município de Buerarema, município da Bahia
 Macuco de Minas - distrito de Itumirim, Minas Gerais

Desambiguações de topônimos